Царнікавська мінога () — латиський національний делікатес, включений до реєстру національних продуктів Європейського союзу із зазначеням географічного місця походження. Батьківщиною продукту є велике село Царнікава, де щороку в серпні проводиться свято — фестиваль міноги (). Мінога зображена на гербі Царнікавского краю.

Рецепт 
Царнікавську міногу готують за традиційними старовинними рецептами. Для цієї страви міногу виловлюють на території Царнікавського краю, в гирлі річки Гауя. Період вилову — з 1 серпня до 1 лютого. Використовується мінога виду Lampetra fluviatilis.

У Царнікаві міногу готують різними способами, але національною стравою вважається мінога, смажена на вугіллі.

Історія страви 
Рибний промисел у Царнікаві ведеться вже близько трьохсот років. У 1875 році в цьому селі було створено одне з перших на території Латвії рибницьких підприємств зі штучного розведення риби.

Посилання 
 К. Євлогін Національний делікатес  
 Традиційний фестиваль міноги в Царнікаві  
 Царнікавську міногу захистив у якості торговельної марки ЄС  
 Ціни на міногу зашкалюють: чи не вичерпуються запаси унікальної риби  
 J. Kravalis Рибалки Царнікавського краю на фестивалі міног  
 D. Muceniece Царнікавську міногу внесено до Реєстру захищених географічних назв ЄС  

Міногові
Рибні страви
Латиська кухня
Страви, названі на честь міст